La Ventosa kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Ocozocoautla de Espinosa (ort), Chiapas,

Spanien 

 La Ventosa (ort i Spanien), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar